ван дер Харт () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
  (1747—1820) — нидерландский архитектор.
  (род. 1943) — нидерландский политик.
 Ван дер Харт, Кор (1928—2006) — нидерландский футболист.
 Ван дер Харт, Микки (род. 1994) — нидерландский футболист.